

Річниці

Річниці заснування, утворення

Річниці від дня народження

Події

З'явилися

Видання

Зникли

Особи

Народилися 
 22 червня — український спортивний діяч Олег Юзчишин
 14 жовтня — український архітектор Михайло Кичко
 18 листопада  — українська акторка Люся Давидко (з дому Жаховська)

Померли

Призначено, звільнено

Див. також 
 1948 у Тернопільській області

Примітки

Джерела

Посилання